Horka ist:

 eine Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen; siehe Horka (sorb. Hórka)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Crostwitz in Sachsen; siehe Horka (Crostwitz) (sorb. Hórki)

 eine Gemeinde (deutsch Horkau an der March) im Okres Olomouc, Tschechien; siehe Horka nad Moravou
 eine Gemeinde, auch Horka u Žehušic, im Okres Kutná Hora, Tschechien; siehe Horka I
 eine Gemeinde, auch Horka nad Sázavou, im Okres Kutná Hora, Tschechien; siehe Horka II
 eine Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien; siehe Horka u Chrudimi
 eine Gemeinde (deutsch Falkendorf) im Okres Semily, Tschechien; siehe Horka u Staré Paky
 eine Wüstung (deutsch Putzbühl) im Okres Domažlice, Tschechien; siehe Horka (Rybník nad Radbuzou)

 der deutsche Name (Horka an der Iser) der tschechischen Gemeinde Horky nad Jizerou
 der deutsche Name (Horka bei Adlerkosteletz) der tschechischen Gemeinde Kostelecké Horky

Horka als Familienname:

 Ludmila Hořká (1892–1966), tschechische Schriftstellerin
 Eva Horká (* 1967), tschechische Schauspielerin
 Ludmila Horká (* 1992), tschechische Biathletin

Siehe auch:
 Hôrka, Gemeinde in der Slowakei
 Talsperre Horka